Holon (hebr. Cholon) – miasto w Izraelu
 holon – koncepcja filozoficzna